Проспект Акаде́мика Королёва — проспект в Святошинском районе города Киева. Пролегает от улицы Семьи Сосниных до улицы Девятого Мая.

Примыкают улицы Пшеничная, Александра Махова (Жолудева), Пришвина, Булгакова и Симиренко.

История 
Проспект проложен под современным названием в конце 1970-х — начале 1980-х годов, как продолжение улицы Академика Королёва, в связи с застройкой массива Южная Борщаговка. Сначала простирался до улицы Булгакова, в конце 1980-х годов «прорезан» сквозь старую малоэтажную застройку (окончательно снесена во 2-й половине 80-х годов) до улицы 9 Мая.

Учреждения 
 № 7 Борщаговское (им. Шевченко) трамвайное депо;
 № 12 «д» детский сад № 694
 № 12 «к» детский сад № 681
 № 12 «м» средняя общеобразовательная школа № 254 с углублённым изучением английского языка

Транспорт 
 Автобусы 2, 89
 Служебная трамвайная линия до трамвайного депо (проложена в 2005 году)

Почтовый индекс 
03134

Литература

Ресурсы интернета 
 Проспект Академика Королёва на сервисе Яндекс.Панорамы.
 

Проспекты Киева